Nils Arne Fernholm, född 1799, död 1856, var en svensk guldsmed. Han har formgivit kollektionen "Nordiskt ljus".

Referenser
Upmark, Gustaf. Guld- och silversmeder i Sverige 1520-1850.

Män
Födda 1799
Avlidna 1856
Svenska guldsmeder
Svenska konsthantverkare under 1800-talet